IIII steht für:
 das römische Zahlzeichen Vier in Additionsschreibweise (z. B. im Zimmermannshandwerk als Abbundzeichen), sonst IV
 IIII – The Albums of Labour, Album (2004) von Veni Domine
 IIII, Album (2007) von Farsot
 IIII, Album (2015) von Stanfour
 IIII (Album), Album (2021) von Robin Schulz

Siehe auch:
 I3
 3I
 Legio IIII Flavia Felix
 Legio IIII Italica
 Legio IIII Macedonica
 Legio IIII Martia
 Legio IIII Parthica
 Legio IIII Scythica
 Legio IIII Sorana